

Ащисай — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Ащисай — село, Келеський район, Туркестанська область
 Ащисай — село, Мугалжарський район, Актюбинська область
 Ащисай — село, Темірський район, Актюбинська область
 Ащисай — село, Чингірлауський район, Західноказахстанська область